Jean-Pierre Milelli (?-), écrivain français.
 Jinane Chaker-Sultani Milelli (?-), éditrice et auteur française.
Patronyme italien